Lacrimosa est un adjectif latin dérivé du substantif lacrima (qui signifie : larme). Il peut désigner : 
 lacrimosa Une partie de la messe de Requiem (plus précisément, la dix-huitième strophe du Dies iræ)
 Lacrimosa est un groupe de metal gothique allemand
 Lacrimosa est un single du groupe Kalafina sorti en 2009.
 Lacrimosa, un livre de Régis Jauffret sorti en .
 Un personnage de Terry Pratchett apparaissant dans son roman Carpe Jugulum publié en 1998, parodie des romans de vampires du style Dracula et ceux d'Anne Rice.
 Lacrimosa est une composition de Zbigniew Preisner, tirée de son album Requiem for my friend.
 Lacrimosa est un épisode du livre VI de Kaamelott de Alexandre Astier
 la série de jeux vidéo YS dont le huitième opus se nomme "Lacrimosa of Dana".
L'album Escapades de Gaspard Augé contient une musique nommée Lacrimosa.
L'astéroïde (208) Lacrimosa.

Locution ou expression latine